Spitzberg är ett berg i Tjeckien.   Det ligger i regionen Hradec Králové, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Prag. Toppen på Spitzberg är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Spitzberg är huvudsakligen lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Spitzberg. Runt Spitzberg är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Broumov,  km söder om Spitzberg. I omgivningarna runt Spitzberg växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Berg i Hradec Králové (region)
Berg i Tjeckien 500 meter över havet eller högre